Andokides – garncarz attycki
 Andokides – mówca ateński